Сергей Михайлович Топтыгин (род. 12 февраля 1970, Москва) — российский оперный певец (бас-баритон, баритон), заслуженный артист России, ведущий солист московского театра «Геликон-опера», приглашенный солист "Государственная академическая симфоническая капелла России".

Биография 
Родился 12 февраля 1970 года в Москве.

В 1996 году окончил вокальный факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс народного артиста профессора Анатолия Лошака). В этом же году становится солистым московского театра «Геликон-опера»

В 2011 году исполнил партию Набукко в опере «Набукко» Дж. Верди в Международном музыкальном фестивале Bartok+ в Мишкольце.

В этом же году летом исполнил партию Грязного («Царская невеста») на фестивале русской музыки в Каннах.

В июле 2011 года исполнил партию Тамерлана в мировой премьере оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамерлане».

В 2012 году исполнил партию Генриха в мировой премьере оперы А. Журбина «Альберт и Жизель»

В 2016 исполнил балладу Томского («Пиковая дама» П. Чайковского) на фестивале «Красная площадь»

В 2022 году исполнил главную партию в опере Александра Бородина "Князь Игорь" на фестивале "XXXV Собиновский музыкальный фестиваль"

Постоянный участник ежегодного Международного музыкального фестиваля «Birgitta» в Таллине.

Сми и критики не раз отмечали выступления Сергей Топтыгина. Главный редактор газеты «Коммерсантъ» в статье о премьере оперы «Упавший с неба»:
И оба Мересьева, и хирурги (Дмитрий Овчинников, Андрей Паламарчук и Артем Чулков), и сосед Мересьева по больнице летчик Кукушкин (Анатолий Пономарев) — все и поют, и играют крайне убедительно. А комиссар (Сергей Топтыгин) так и вовсе чуть не затмил обоих главных героев.

Театральный критик Сергей Коробков в «Новой газете»:
«Неужели я так долго живу на свете?» становится главной характеристикой персонажа в исполнении солиста «Геликон-оперы» Сергея Топтыгина, рисующего своего героя больше баритоновыми (читай — лирическими), нежели басовыми обертонами. Мастеровито спетые арии, включая знаменитую арию чести, у Топтыгина выходят признанием, лирической исповедью человека, запутавшегося во временах.

«Газета культура»:
Сергей Топтыгин нарисовал портрет титульного персонажа, отыскав в бас-баритоновом диапазоне светлые лирические краски страдальца отца и затемнив лирику там, где от дожа требуются воля и решимость. 

Множественные выступления в «Большом театре»

Гастролировал в Австрии, Германии, Франции, Нидерландах, Испании, Италии, Люксембурге, Бельгии, Дании, Венгрии, Польше, Эстонии, Израиле, Китае, Южной Корее, США, Ливане и других странах.

Номинации и премии 
 1997 — дипломант Международного конкурса вокалистов в Москве.
 1999 — номинация «Российской национальный театральной премией и фестивалем Золотая Маска» на лучшую мужскую роль за роли Линдорфа, Коппелиуса, Миракля и Дапертутто в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха (постановка Д. Бертмана, 1999).
 2005 — благодарность от Комитета по культуре город Москвы «„за достигнутые успехи и вклад в развитие культуры города Москвы“.
 2007 — почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации» за «весомый вклад в развитие отечественного музыкального-театрального искусства»

Творчество 
Репертуар певца достигает свыше 60 оперных партий, преимущественно первого положения. Певец регулярно выступает с сольными концертами и камерными программами.

Геликон-опера

Государственная академическая симфоническая капелла России 
Исполнил свыше 20 партий первого положения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль артиста на сайте «Большой театр»
 Профиль артиста на сайте «Геликон-опера»
Профиль артиста на сайте "Государственная академическая симфоническая капелла России"
 Профиль артиста на сайте Meloman.ru